Asendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Asendorf, Diepholz – kommun, Landkreis Diepholz, Niedersachsen, 
 Asendorf, Harburg – kommun, Landkreis Harburg, Niedersachsen,